Fellner:
 Eric Fellner
 Ferdinand Fellner
 Jakab Fellner

Tyska efternamn